Стокгольм 1897 — первый по счёту турнир северных стран. Он состоялся в Стокгольме в 1897 году. Среди участников были только представители стран Скандинавии. Победу одержал шведский шахматист Свен Свенссон. Это был крупнейший успех в его карьере.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Стокгольме
Шахматные турниры в Швеции
1897 год в шахматах